Voici une liste de mines situées en Amérique du Sud. Elle est triée par défaut par ordre alphabétique de pays.

Liste

Notes et références

Voir aussi 
 Listes de mines

Mine
Mine